Stöckert steht für:

 Stöckert (Oberkirch), ein Wohnplatz der Stadt Oberkirch (Baden) in Baden-Württemberg
 Stöckert (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft der Gemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Stöckert (Hunsrück), Stadtberg (388 m) von Weiler bei Bingen im Binger Wald

Stöckert ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Stöckert (1844–1908), deutsche Schriftstellerin
 Manuel Stöckert (* 1988), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:

 Stockert
 Stoeckert